Coupel est un surnom devenu nom de famille, porté par plusieurs personnalités :
 Armand Coupel (1883-1966), évêque de Saint-Brieuc et Tréguier ;
 Pierre Coupel (1899-1983), architecte et archéologue français ;
 Robert II Coupel (), abbé de la Sainte-Trinité de Tiron de 1302 à 1315.